El Álamo puede referirse a:

Divisiones administrativas

En  España 
 El Álamo (C.P.: 28607), de la comunidad de Madrid;
 El Álamo (C.P.: 35339), de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria;
 El Álamo (C.P.: 41898), de la provincia de Sevilla;

En  Estados Unidos 
 El Álamo en el estado de Texas - donde se desarrolló la batalla de El Álamo;

En  México 
 El Álamo, localidad en el estado de Chihuahua;
 El Álamo, localidad en el estado de Sinaloa;
  Álamo, localidad en el estado de veracuz;

Películas 
 Acerca de la Batalla de El Álamo:
 The Alamo: Shrine of Texas Liberty (1936)
 Heroes of the Alamo (1937)
 El Álamo (1960), dirigida y protagonizada por John Wayne;
 Álamo: trece días para la gloria (1987)
 The Alamo (2004), dirigida por Ron Howard y protagonizada por Dennis Quaid, Billy Bob Thornton y Jordi Mollà.

Artistas 
 El Álamo, banda de rock peruana.